Во́ски — распространённые в растительном и животном мире сложные эфиры высших жирных кислот и высших высокомолекулярных спиртов.
 Воск
 Пчелиный воск
 Карнаубский воск
 Горный воск
 Щерстяной воск
 Кутин (воск)

Воскоподобные вещества 
 Парафин
 Стеарин
 Спермацет